Павел Фёдорович Каменский — председатель Законодательного собрания Калужской области (2004—2010).

Биография 
Родился 26 мая 1952 года в деревне Калиновка Калужской области.

В 1974 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина (МИИСП). До 2004 года работал в Юхновском районе:
 1974—1975 инженер совхоза «Износковский».
 1975—1979 второй, первый секретарь райкома ВЛКСМ.
 1979—1990 председатель колхоза им. Калинина.
 1990—1991 второй секретарь РК КПСС;
 1991—1995 — заместитель главы юхновской районной администрации;
 с 1996 по ноябрь 2004 г. — глава администрации МО «Юхновский район».

В 2004—2010 — председатель Законодательного собрания Калужской области.

С 2010 года представитель Ассоциации Мегапир (Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил) в Центральном федеральном округе. Капитан запаса.

Награды 
 орден Дружбы
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Примечания

Литература 
 Добычина М. А., Иванов В. А. Представительная власть Калужского региона: История и современность в лицах (1785—2015). — Калуга: Фридгельм, 2013. — 288 с.
 Законодательное собрание Калужской области. Четвёртый созыв 2004—2010 годов / Калужская область (4; 2004—2010), Законодательное собрание. — Калуга : Мегапир, 2008. — 166 с.
 

Выпускники Московского государственного агроинженерного университета имени В. П. Горячкина
Председатели колхозов
Председатели Законодательного Собрания Калужской области